Khayat ist der Familienname folgender Personen:

 Abdisho V. Khayat (1827–1899), Patriarch von Babylon der chaldäisch-katholischen Kirche
 Adel al-Khayat (* 1950 oder 1951), ägyptischer Politiker, siehe Adel al-Chajat
 Maitha Al Khayat (* 1979), arabische Illustratorin und Autorin
 Rasha Khayat (* 1978), saudi-arabisch-deutsche Übersetzerin und Schriftstellerin
 Rita el Khayat (* 1944), marokkanische Dichterin, Psychiaterin, Psychoanalytikerin und Kunstkritikerin